William Passmore est un nom pouvant désigner:

 (1882-1955), joueur américain de crosse
 (1910-2002), jockey américain
 (1915-1986), boxeur sud-africain
 (1933-2009), jockey américain

Personnage
Will Passmore, personnage de la série télévisée britannique EastEnders

Voir aussi

Passmore, William